Са́лмела () — финская фамилия.

Известные носители:
 Салмела, Ансси (род. 1984) — финский хоккеист, защитник.
 Салмела, Хуго (1884—1918) — финский революционер.